Koinia is een geslacht van uitgestorven temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën') uit het Laat-Perm van Rusland. Het is een archegosauroïde in de onderfamilie Melosaurinae.

Koinia werd in 1993 benoemd door Joeri Goebin met de beschrijving van de typesoort Koinia silantjevi, gebaseerd op fossielen die werden gevonden in de Ochre Assemblage Zone, nabij de Vym-rivier in de Republiek Komi. De geslachtsnaam verwijst naar de vindplaats bij de rivier de Koin, een linkerzijrivier van de Wim. De soortaanduiding eert W.W. Silantjew als ontdekker.

Het holotype is PIN 4416/15, een rechteronderkaak. Verdere schedelbotten, een interclavicula en een rechtersleutelbeen zijn aan de soort toegewezen.

Fylogenie 
Hieronder is een cladogram gewijzigd naar Ruta et al (2007) die de verwantschap van Koinia met andere archegosauroïden laat zien:

Uitgestorven amfibieën